Ла Реформа Сан Фелипе има више значења:

 Ла Реформа Сан Фелипе (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реформа Сан Фелипе (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику